A.C.A.B. steht für:
 A.C.A.B. (All Cops Are Bastards), Parole
 A.C.A.B. – All Cops Are Bastards, italienischer Spielfilm aus dem Jahr 2012
 A.C.A.B. (Band), Punkrock-Band aus Malaysia

Siehe auch:

 ACAP

Abkürzung